Курт Ґусс ( 14 листопада 1943, Зондерсгаузен) — німецький вчений-теоретик (Теорії Ґештальту) з академічними кваліфікаціями з психології, соціології, філософії, педагогіки та юриспруденції.

Життя 
Курт Ґусс — син Курта Ґусса, вчителя та його дружини Ґізели Ґусс (дівоче прізвище Віхтманн). Вивчав філософію, психологію, психопатологію, фізіологію, антропогенетику, соціологію, педагогіку та юриспруденцію в університетах Мюнстера, Дортмунда, Хайдельберга та Гіссена. Після отримання диплому з психології (1968 рік) в університеті м. Мюнстер та складання першого державного кваліфікаційного іспиту для викладачів вищої школи (1970 рік) він захистив кандидатську дисертацію під керівництвом Вольфганга Метцгера у 1972 році. Далі був захист докторської дисертації з психології в Дуісбургському університеті (нім. Duisburg) (1981), призначення на посаду професора психології і соціології у Вищій школі державного управління Землі (адмін. одиниця) м. Манхайм (1983), захист дисертації з педагогіки в університеті у м. Дортмунд (1988) та захист дисертації з юриспруденції в університеті м. Гіссен (2002).
Ґусс працював викладачем в університеті Дуісбурга, у Вищій школі державного управління Землі (адмін. одиниця) у м. Манхайм, у Костромському державному університеті ім. М. О. Некрасова. Він є президентом Оствестфален-Академії, яка займається організацією семінарів та підтримує власний друк. Курт Ґусс є першим президентом та одним із засновників міжнародного товариства Ґештальт Теорії та її застосування (Gesellschaft für Gestalttheorie und ihre Anwendungen (GTA) до якого він мав честь долучити Метцгера як почесного Президента Товариства та Манеса Шпербера як почесного члена Товариства. Він є консультантом редакції міжнародного міждисциплінарного журналу «Теорія Ґештальту» (Gestalt Theory).

Нагороди 
2019 почесне членство у Міжнародному Товаристві Теорії Ґештальту та її застосування (internationalen Gesellschaft für Gestalttheorie und ihre Anwendungen (GTA).

Роботи

Редакція книг 
 Gestalttheorie und Erziehung. Steinkopff-UTB, Darmstadt 1975, ISBN 978-3-798-50427-1.
 Gestalttheorie und Fachdidaktik. Steinkopff-UTB, Darmstadt 1977, ISBN 978-3-798-50484-4.
 Gestalttheorie und Sozialarbeit. Steinkopff-UTB, Darmstadt 1979, ISBN 978-3-798-50515-5.
 Berliner Schule. Gestalttheoretisches Repetitorium. Verlag der Ostwestfalen-Akademie, Borgentreich 2018. ISBN 978-3-947435-12-8.
 Wertheimers Fenster. Gestalttheoretisches Kolloquium. Verlag der Ostwestfalen-Akademie, Borgentreich 2018. ISBN 978-3-947435-13-5.
 Psychologische Forschung. Jahrgänge 1922—1938. Verlag der Ostwestfalen-Akademie, Borgentreich 2019. ISBN 978-3-947435-14-2.
 Welcome to GTA. Anniversary Celebration Warsaw 2019. Verlag der Ostwestfalen-Akademie, Borgentreich 2020. ISBN 978-3-947435-40-1.

Редакторство періодичних видань 
 Gestalt Theory — An International Multidisciplinary Journal (von 1979 bis 1983), ISSN 2519-5808.
 Psychologie Verstehen! (1992 bis 2004), ISSN 0941-3049.
 papilio curiosus (1991 bis 1998), ISSN 0944-7725.
 Dromedary Magazine (2007 bis 2008), ISSN 1864-9416.
 Heureka (seit 2010)

Авторство німецькомовних праць 
 Psychologie als Erziehungswissenschaft. Klett, Stuttgart, 1975, ISBN 3-129-03210-X.
 Eine psychologische Definition von Lohn und Strafe, 1975 https://www.academia.edu/34061983/Eine_psychologische_Definition_von_Lohn_und_Strafe_1975_ 
 Lohn und Strafe, Klinkhardt, Bad Heilbrunn, 1979, ISBN 3-7815-0391-7.
 Individualpsychologische und sozialpsychologische Aspekte der Integration, 1979
 Psychologische Grundlagen fremddienlicher Tätigkeit, 1979 (link)https://www.academia.edu/34062107/Individualpsychologische_und_sozialpsychologische_Aspekte_der_Integration_1979_ 
 Zauberhafte Gestalten. Bemerkungen zur Psychologie der Täuschungskunst, 1980 https://www.academia.edu/34063836/Zauberhafte_Gestalten_Bemerkungen_zur_Psychologie_der_Täuschungskunst_1980_ 
 Persönlichkeitsmodelle und Psychotherapie, 1982 https://www.academia.edu/34202559/Persönlichkeitsmodelle_und_Psychotherapie_1982_ 
 Krieg als Gestalt — Psychologie und Pädagogik bei Carl von Clausewitz, VfW, München 1990, ISBN 3-821-90026-1.
 Psychologie — Wege in eine Wissenschaft. Decker & Müller, Heidelberg, 1990, ISBN 3-822-60590-5.
 Psychologie — ein humorvoller Einstieg. Hüthig, Heidelberg, 2. Aufl. 1997, ISBN 3-7785-2612-X.
 Folienatlas Psychologie. VUG, Borgentreich 1997, ISBN 3-927961-01-9.
 Willensfreiheit oder: Beruht das deutsche Strafrecht auf einer Illusion? VUG, Borgentreich 2000, ISBN 3-927961-55-8.
 Abstand zum Leben. Franz-Bert-Müller-Verlag, Wiesbaden 2002, ISBN 3-934265-95-2.
 Workbook Psychology — Arbeitsbuch mit Aufgaben und Übungen. VUG, Borgentr. 2012, 4. Aufl., ISBN 978-3-927961-78-4.
 Workbook Psychology — Lehrerhandbuch. VUG, Borgentreich 2000, 2. Aufl., ISBN 3-927961-61-2.
 Gesundheit und Krankheit. Franz-Bert-Müller, Wiesbaden 2001, ISBN 3-934265-77-4.
 Märchenbuch Psychologie. VUG, Borgentreich 2008
 Psychische Störungen — Diagnose, Klassifikation, Therapie. VUG, Borgentreich 2011
 Psychische Auffälligkeiten — die bunte Welt der Psychopathologie. VUG, Borgentreich 2011
 Psychiatrische Diagnosen, 2013 https://www.academia.edu/34054546/Psychiatrische_Diagnosen_2013_ 
 Psychische Krankheitsbilder in der Literatur Russlands. VUG, Borgentreich 2013, ISBN 978-3944723303.
 Zauberhafte Gestalten. VUG–Heureka, Borgentreich 2013, ISBN 978-3-944723242.
 Rubins Becher — Gestalttheoretisches Propädeutikum. VUG–Prägnant, Borgentreich 2013, ISBN 3-944-72314-7.
 Alkohol — die angesehene Droge. 3. Auflage, VUG, Borgentreich 2014, ISBN 3-927-96122-1.
 Lachende Gestalten. VUG–Heureka, Borgentreich 2014, ISBN 3-944-72325-2.
 Leergesoffen — Bekenntnisse eines geretteten Alkoholikers. Bonifatius, Paderborn 2015, ISBN 3-897-10617-5.
 Klinik Villa Rothenburg. Animationen über Körper, Geist und Seele. VUG, Borgentreich 2015, ISBN 3-944-72334-1.
 Wo ist Gott? Versuch über den religiösen Konkretismus. Verlag der Ostwestfalen-Akademie, Borgentreich 2018. ISBN 978-3-947435-07-4.
 Kopernikus. Versuch über die Sternstunden des Geistes. Verlag der Ostwestfalen-Akademie, Borgentreich 2019. ISBN 978-3-947435-09-8.
 Heller Wahnsinn. Lehrbuch für den HP Psychotherapie. Verlag der Ostwestfalen-Akademie, Borgentreich 2020. ISBN 978-3-947435-31-9.
 Vanessas Reise. Übungsbuch für den HP Psychotherapie. Verlag der Ostwestfalen-Akademie, Borgentreich 2020. ISBN 978-3-947435-55-5.
 Maztel Tov! Prüfungsbuch für den HP Psychotherapie. Verlag der Ostwestfalen-Akademie, Borgentreich 2020. ISBN 978-3-947435-44-9.
 Let's keep it simple! Prägnanz und die Slogans der Anonymen Alkoholiker. Verlag der Ostwestfalen-Akademie, Borgentreich 2021. (Gemeinsam mit Olha Dunayevska.) ISBN 978-3-947435-66-1.

Авторство російськомовних праць 
 Гусс, Курт: Психические расстройства. Диагностика — Классификация — Терапия. Кострома 2012. ISBN 978-3-928524-64-3.
 Гусс, Курт: Психические отклонения. Красочный мир психопатологии. Кострома 2013. ISBN 978-5-7591-1362-1.
 Гусс, Курт: Картины психических заболеваний на примерах из русской классической литературы. Кострома 2014. ISBN 978-5-7591-1428-4.

Примітки

Посилання 
 https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=115690719  im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
 https://web.archive.org/web/20170812172618/http://gth.krammerbuch.at/sites/default/files/articles/Create%20Article/Laudatio_Guss.pdf  (archivierte Version aus dem Internet Archive vom 12. August 2017)
 https://univie.academia.edu/KurtGuss
 Eintrag Kurt Guss in Gestalt People http://www.gestalttheory.net/cms/index.php?page=kurt-guss 
 

Німецькі психологи